KBU kan være en forkortelse for:
 Klinisk basisuddannelse – praktikforløb for nyuddannede læger.
 Københavns Boldspil-Union – en dansk lokalunion under Dansk Boldspil-Union.
 Københavns Bowling Union – en dansk lokalunion under Danmarks Bowling Forbund.
 Kulturforeningen for Brøndbys Ungdom – en dansk ungdomsforening.